La parola schiacciata ha diversi significati, tra questi i seguenti:

Gastronomia 
Vari preparati da forno hanno questo nome, tra cui:
 Schiacciata
 Schiacciata alla fiorentina
 Schiacciata con l'uva

Sport 
Anche in vari sport è usata la parola "schiacciata", tra questi:
 La pallacanestro: Schiacciata (pallacanestro)
 La pallavolo: Schiacciata (pallavolo)
 Il tennis: Schiacciata (tennis)
 Il tennis da tavolo: Schiacciata (tennis da tavolo)